Tévéfilmsorozat
 Nagyanyó nyomoz, 2001-től 2004-ig futott francia–belga televíziós 2D-s számítógépes animációs bűnügyi-misztikus sorozat, Eric Berthier és Jean-Jacques Lasarte rendezésében.

Tévéfilm
 Nagyanyó nyomoz, 2006-ban bemutatott spanyol-francia televíziós 2D-s számítógépes animációs bűnügyi-misztikus film, Eric Berthier rendezésében.